La Línea 134 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une el barrio de Villa Devoto con la localidad Dock Sud en la Provincia de Buenos Aires.

Recorrido 
Recorrido A - Estacion Villa Devoto - Avellaneda
Servicio Comun

Ida a Avellaneda: Desde Sanabria y José Luis Cantilo por Sanabria, Pedro Morán, Ricardo Gutiérrez, Gualeguaychú, Tinogasta, Ricardo Gutiérrez, Cuenca, Nogoyá, Avenida Nazca, Felipe Vallese, Argerich, Avenida Avellaneda, Fray Cayetano Rodríguez, Rivera Indarte, Avenida Directorio, Del Barco Centenera, Avenida Asamblea, Pavón, Avenida Boedo, Avenida Caseros, Salta, Avenida Brasil, Lima, Avenida Caseros, Doctor Ramón Carrillo, Avenida Suárez, Herrera, Río Cuarto, Autopista 9 de Julio, Nuevo Puente Pueyrredón, Maipú, Avenida General Belgrano, Italia, 12 de Octubre, Avenida General Roca, Olavarría, Leandro N. Alem, Facundo Quiroga hasta Defensa

Regreso a Villa Devoto: Desde Defensa y Facundo Quiroga por Facundo Quiroga, Defensa, 25 de Mayo, Irala, Ingeniero Luis Augusto Huergo, Leandro N. Alem, Coronel Suárez, Avenida Gral. Bartolomé Mitre, Nuevo Puente Pueyrredón, Autopista 9 de Julio, Bajada General Hornos, General Hornos, Iriarte, Vieytes, Avenida Suárez, Doctor Ramón Carrillo, Salta, O’ Brien, Santiago Del Estero, 15 de Noviembre de 1.889, Avenida Jujuy, Avenida Caseros, Virrey Liniers, Avenida Juan de Garay, Avenida Vernet, Avenida Asamblea, Emilio Mitre, Avenida Pedro Goyena, Avenida Juan B. Alberdi, Pedernera, Artigas, Aranguren, Avenida Nazca, Marcos Sastre, Terrada, Baigorria, Helguera, Ricardo Gutiérrez, Nazarre, Mercedes, Navarro, Sanabria hasta José Luis Cantilo.

Véase también 

 Grupo Dota
 Transporte Automotor Riachuelo
 Todo Bus S.A.
 Metalpar
 Línea 100
 Línea 101
 Línea 117
 Línea 161
 Línea 164

Referencias 

 https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-134-Buenos_Aires-1602-851958-62437006-0

134